Сапры́кин — русская фамилия; имеет женскую форму Сапрыкина.

 
 Сапрыкин, Владимир Алексеевич (1916—1990) — советский капитан, Герой Советского Союза.
 Сапрыкин, Василий Андреевич (1890—1964) — академик архитектуры при Академии художеств СССР, Герой Советского Союза.
 Сапрыкин, Григорий Давыдович (1905 — не ранее 1957) — советский партийный и хозяйственный деятель, 1-й секретарь Челябинского обкома ВКП(б) (1940—1942).
 
 Сапрыкин, Евгений Александрович (1970—2015) — советский и российский футболист.
 Сапрыкин, Иван Дмитриевич (род.1928) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 
 Сапрыкин, Олег Дмитриевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Сапрыкин, Сергей Юрьевич (род. 1951) — российский историк и археолог, профессор МГУ.

